Flagstaff Hill ist der Name folgender Hügel

in Neuseeland:
 Flagstaff Hill, anderer Name des Maiki Hill bei Russell, Region Northland
 Flagstaff Hill (Kaipara Harbour) auf der Puketotara Peninsula im Kaipara Harbour, Region Northland 
 Flagstaff Hill (West Coast) bei Ross, Region West Coast

in der Antarktis:
 Flagstaff Hill (King George Island), Südliche Shetlandinseln